Peter Niemann ist der Name folgender Personen:

* Peter Niemann (Fußballspieler) (eigentlich Adolf Niemann; 1927–2004), deutscher Fußballtorhüter 
 Peter Niemann (eigentlich Ernst-August Niemann; * 1937), deutscher Schlagersänger
 Peter Niemann (Künstler) (* 1957), deutscher Maler und Bildhauer 
 Peter Niemann, Geburtsname von Zoni (Sänger) (* 1967), deutscher Punksänger